Química: Antimoni.
 Astronomia: binàries espectroscòpiques.
 Partit polític: Lliga Espartaquista, moviment revolucionari marxista organitzat a l'Imperi alemany durant els últims anys de la Primera Guerra Mundial 
 Domini d'Internet: .sb, domini d'Internet de les Illes Salomó 
 Motociclisme: SB (motocicleta), marca de motocicletes fabricades a València de 1948 a 1963.